Geest steht für:

 Geest, ein Landschaftstyp in Norddeutschland
 Geest-Verlag, deutscher Kleinverlag

Geest ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis van der Geest (* 1975), niederländischer Judoka
 Elco van der Geest (* 1979), niederländischer Judoka

 Waldemar Geest (1879–1944), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Willy De Geest (* 1947), belgischer Radsportler
 Paul van Geest (* 1964), niederländischer Kirchenhistoriker 

Siehe auch:
 Geeste
 Geestland
 Gest